La Noë est un nom de lieu et un nom de famille.

Nom de lieu 

 La Noë-Blanche, commune française dans le département d'Ille-et-Vilaine, en Bretagne ;
 La Noë-Poulain, commune française dans le département de l'Eure, en Normandie ;
 Abbaye de la Noë, ancienne abbaye cistercienne, dans le département de l'Eure ;
 Château de la Noë, sur la commune de Tracy-sur-Mer dans le département du Calvados en Normandie ;
 Château de la Noë Bel-Air, à Vallet, dans la région Pays de la Loire, en France.

Nom de famille 

 François de la Noë (1895-1968), homme politique, diplomate et écrivain français ;
 Louis Harel de la Noë (1852-1931), ingénieur, inspecteur général des ponts et chaussées ;
 Mathurin Guillaume Guibert de La Noe (1765-1824), armateur et maire de Saint-Servan en Bretagne ;
 Robert de la Noë (1887-1967), homme politique français, député du Morbihan.